Stjepan Barišić (franjevac)
 Stjepan Barišić (glazbenik), poznat kao Gego